Tàrtar, individu dels tàtars, poble de parla turquesa establerts a Europa Oriental i Sibèria 
 Tàrtar o tàtar, llengua turquesa 
 Tàrtars de Crimea o tàtars de Crimea, ètnia turquesa establerta a la península de Crimea però deportats al segle XX a Àsia Central 
 Tàrtar de Crimea, llengua turquesa parlada pels tàrtars de Crimea
 República Soviètica Tàrtar-Baixkir, República Soviètica actualment integrada a la Federació Russa
 Tàrtar (mitologia), regió més profunda del món en la mitologia grega 
 Tàrtar de salmó, aperitiu de peix 
 Bistec tàrtar, plat fet de carn de vaca o de cavall